On the Prowl – album dei Crying Steel del 1987
 On the Prowl – album dei Loudness del 1991
 On the Prowl – EP degli Operator Please del 2006
 On the Prowl – album dei Steel Panther del 2023